

Zemljopis 
 Makedonija (regija);
 Sjeverna Makedonija, država u jugoistočnoj Europi;
 Egejska Makedonija, grčka pokrajina;
 Pirinska Makedonija, bugarska pokrajina;

Povijest 
 Kraljevina Makedonija, jedna od starovjekovnih država.
 Makedonija (rimska provincija)